Szabó Ágnes (1936) kosárlabdázó
 Szabó Ágnes (1952-) iparművész, bőrtervező
 Szabó Ágnes (1958) cimbalmos, ének tanár, korrepetitor, rendezőasszisztens, független producer, a Gózon Gyula Kamaraszínház alapító–vezetője, a Magyar Teátrumi Társaság alelnöke, a Nemzeti Színház vezérigazgatói megbízottja, volt a Miskolci Nemzeti Színház ügyvezető igazgatója, a budapesti Katona József Színház művészeti titkára és a Nemzeti Színház – művészeti főtitkára
 Szabó Ágnes (1962) kosárlabdázó
 Szabó Ágnes (1964) költő, kritikus
 Szabó Ágnes (1969) festő, intermédia művész
 Szabó Ágnes (1972) dalszövegíró
 Szabó Ágnes (1981–) Eb bronzérmes kajakozó
 Szabó Ágnes (1988) erőemelő
 Szabó Ágnes (1995–) világbajnok kajakozó
 Szabó Ágnes labdarúgó
 Szabó Ágnes (?) hárfaművész

Jegyzetek